Чернецо́в — русская фамилия, имеет женскую форму Чернецова; также топоним.

Фамилия

Чернецов 
 Чернецов, Алексей Владимирович (род. 1945) — российский археолог, доктор исторических наук, профессор.
 Чернецов, Валерий Николаевич (1905—1970) — крупнейший российский угровед, этнограф и археолог.
 Чернецов, Василий Михайлович (1890—1918) — русский военачальник, полковник. Донской казак, участник Первой мировой и Гражданской войн. Командир и организатор первого белого партизанского отряда.
 Чернецов, Виктор Иванович (1925—1998) — Герой Советского Союза.
 Чернецов, Всеволод Ильич (1915—2004) — российский инженер-конструктор.
 Чернецов, Геннадий Герасимович (известен как Пророк Санбой; род. 1969) — российский видеоблогер, андеграундный музыкант и певец.
 Чернецов, Григорий Олегович (род. 1989) — российский оперный и эстрадный певец.
 Чернецов, Иван Иванович (1915—1988) — инженер, руководитель советских научно-исследовательских структур.
 Чернецов, Константин Николаевич (1929—2006) — советский руководящий работник высшей школы.
 
 Чернецов, Никанор Григорьевич (1805—1879) — русский художник-пезайжист.
 Чернецов, Никита Севирович (род. 1972) — российский орнитолог, член-корреспондент РАН (с 2016 года).
 
 Чернецов, Севир Борисович (1943—2005) — один из ведущих российских эфиопистов, крупнейший историк христианской Эфиопии.

Чернецова

Псевдоним 
 Андрей Чернецов (настоящее имя Игорь Витальевич Чёрный; род. 1964) — украинский писатель и критик.

Топоним 
 Чернецов — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.

См. также 
 Чернец
 Чернецкий
 Чернецкая
 Чернецовы — казачий дворянский род.